Meslay kan syfta på:
 Meslay, Calvados
 Meslay, Loir-et-Cher